032  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Jena, in Germania